El nombre alemán Gerhard Müller puede referirse a:
 Gerhard Friedrich Müller, historiador y etnólogo alemán.
 Gerhard Ludwig Müller, cardenal alemán.
 Gerd Müller, futbolista alemán.
 Gerd Müller, político alemán.